Röhrs ist der Familienname folgender Personen:

 Erik Röhrs (* 2001), deutscher Volleyball- und Beachvolleyballspieler
 Franz Röhrs (* 1945), deutscher Politiker (CDU), MdL Niedersachsen
 Fritz Röhrs (1896–1959), deutscher Maler und Künstler
 Georg Joachim Hieronymus Röhrs (1758–1802), deutscher Theologe, evangelischer Hofprediger in London und Superintendent
 Gerd Röhrs (1930–2017), deutscher Offizier
 Hans Röhrs (* 1932), deutscher Bergingenieur

 Hermann Röhrs (1915–2012), deutscher Pädagoge
 Joachim Hieronymus Röhrs (Joachim Hieronimus Röhrs; 1726–1793), Bürgermeister und Postmeister in Harburg
 Konstanze Röhrs (* 1962), österreichische Politikerin (FPÖ)
 Manfred Röhrs (1927–2005), deutscher Zoologe und Anatom
 Marie Röhrs (Marie Dorothea Röhrs; 1820–1919) deutsche und schweizerische Porträt-, Historien- und Genremalerin